Titulair bisschop — een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder, afkorting van in partibus infidelium
 International Press Institute — een instituut ter bescherming van de persvrijheid
 Luchthaven San Luis — een luchthaven bij Ipiales (Colombia) met IATA-code IPI
 Ipi (Egyptisch ambtenaar) — een Egyptisch hoogwaardigheidsbekleder, bekend geworden door de ontdekking van zijn graf
 Ipi (dorp) — een dorp in Waziristan in Noordoost-Pakistan